Napáječ může být 
 elektrický měnič (zdroj) napětí
 injektor, druh čerpadla